Kétoupa est le nom donné à quelques espèces d'oiseaux de la famille des Strigidae, proches des hiboux grands-ducs.

Les kétoupas selon la CINFO 
 Kétoupa brun — Ketupa zeylonensis
 Kétoupa malais — Ketupa ketupu
 Kétoupa roux — Ketupa flavipes

Le Grand-duc de Blakiston (Bubo blakistoni) a, un temps, été connu en tant que Kétoupa de Blakiston.

Nom d'oiseau ambigu